Martina Trevisan era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione.

In finale Zheng Qinwen ha sconfitto Wang Xiyu con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

  Nuria Párrizas Díaz (semifinale)
  Varvara Gračëva (secondo turno)
  Zheng Qinwen (Campionessa)
  Arantxa Rus (quarti di finale)

  Anastasija Potapova (secondo turno) 
  Kristína Kučová (secondo turno) 
  Ana Bogdan (primo turno) 
  Dalma Gálfi (primo turno)

Wildcard 

  Aliona Bolsova (primo turno)
  Irene Burillo Escorihuela (primo turno)

  Ángela Fita Boluda (primo turno) 
  Solana Sierra (primo turno)

Qualificate 

  Seone Mendez (primo turno, ritirata)
  Carole Monnet (primo turno)

 
  Leyre Romero Gormaz (secondo turno) 
  Katarina Zavac'ka (secondo turno)

Lucky loser 

  Elsa Jacquemot (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open Internacional de Valencia 2022